Schornberg ist

ein Familienname:
 Jasmin Schornberg (* 1986), deutsche Kanutin

ein Ortsname:
 Schornberg (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern